Gerhard John ist der Name folgender Personen:

* Gerhard John (Politiker) (1908–1963), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Gerhard John (General) (* 1935), deutscher Generalleutnant
 Gerhard John (Fußballspieler) (* 1927), deutscher Fußballspieler